Johann Friedrich Armand von Uffenbach – musicista e architetto tedesco
 Philipp Uffenbach – pittore tedesco
 Zacharias Konrad von Uffenbach – giurista e bibliofilo tedesco